O serviço de táxis que serve a cidade de Amesterdão, nos Países Baixos é assegurado por carros de modelo Mercedes-Benz Classe E.

Ver também 
 Lista de táxis por cidade

Táxi
Amesterdão
Transportes dos Países Baixos